Kfarhata – comune del Libano nel distretto di Koura
Kfarhata – comune del Libano nel distretto di Zgharta